Kendra est un prénom porté par plusieurs personnages :

 Kendra Dumbledore dans la saga Harry Potter.
 Kendra Young, la Tueuse de vampires dans la série Buffy contre les vampires.
 Kendra est aussi un épisode en deux parties de la saison 2 de Buffy contre les vampires.
  est le nom du spin-off d'une émission de MTV Les Girls de Playboy qui suit Kendra Wilkinson et son mari Hank Baskett.
 , une chanteuse afro-américaine.
 Kendra James (née en 1981), actrice pornographique américaine.

Pour les porteurs de ce prénom, voir aussi :
 .

Prénom féminin
Prénom américain